Exceso puede referirse a un comportamiento que sobrepasa los límites de lo que se entiende como correcto, admisible o lícito. El término también puede designar lo siguiente:
En economía: Exceso de producción.
En transporte aéreo: Exceso de equipaje.
En representación numérica: Exceso a K.